30-й чемпионат Европы по баскетболу проходил на баскетбольных площадках Испании с 24 июня по 6 июля 1997 года. В финальной стадии принимали участие 16 национальных сборных. Чемпионом во второй раз (в седьмой с учётом достижений сборной СФРЮ) стала сборная Союзной Республики Югославия. По итогам чемпионата прошёл отбор на чемпионат мира по баскетболу 1998.

Города и стадионы

Участники

Первый групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Второй групповой этап

Группа E

Группа F

Плей-офф 

 Четвертьфинал

 Полуфинал

 Матч за 3-е место

 Финал

Матчи за 5-8 места 

 Матчи за 5-8 места

 Матч за 7-е место

 Матч за 5-е место

Матчи за 9-12 места 

 Матчи за 9-12 места

 Матч за 11-е место

 Матч за 9-е место

Матчи за 13-16 места 

Матчи за 13-16 места

 Матч за 15-е место

 Матч за 13-е место

Победители

Символическая сборная 
  Одед Каташ
  Предраг Данилович
  Артурас Карнишовас
  Грегор Фучка
  Михаил Михайлов

Итоговое положение

Составы участников чемпионата Европы по баскетболу 1997 года

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1997 на сайте Фиба Европы
 Чемпионат Европы 1997 на сайте архива ФИБА

 
1997 год в баскетболе
баскетбол
Июнь 1997 года
Июль 1997 года
Спорт в Испании в 1997 году
Международные соревнования по баскетболу в Испании
Чемпионаты Европы в Испании